Coffin Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coffin Butte (Garfield County, Montana)	
 Coffin Butte (Wheatland County, Montana)	
 Coffin Butte (Benton County, Oregon)	
 Coffin Butte (Douglas County, Oregon)	
 Coffin Butte (Harney County, Oregon)	
 Coffin Butte (Wyoming)